Île Herschel fait référence à :
 l'île Herschel de la mer de Beaufort au Canada ;
 l'île Herschel de l'archipel des îles L'Hermite au Chili.